Lo Turonet, muntanya de Tremp (Pallars Jussà)
 Parc del Turonet, parc de Cerdanyola del Vallès
 Turonet de la Bastida, muntanya entre els municipis de Bassella (Alt Urgell) i de la Baronia de Rialb (Noguera)